Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1936 v ženski kombinaciji. Zlato medaljo je osvojila Christl Cranz, srebrno Käthe Grasegger, bronasto pa Laila Schou Nilsen.

Rezultati

Smuk

Slalom 

 1 6 kazenskih sekund
 2 12 kazenskih sekund

Skupaj 

Kombinacija ženske